Bäckerstraße ist der Name folgender Verkehrswege:

 Bäckerstraße (Kempten), ein mittelalterlicher Straßenzug in Kempten (Allgäu)
 Bäckerstraße (Wien), eine mit Renaissance-Häusern geprägte Straße in der Wiener Innenstadt